Li Na (758–792) – generał z czasów dynastii Tang
 Li Na (ur. 1940) – córka Mao Zedonga
 Li Na (ur. 1981) – chińska szpadzistka
 Li Na (ur. 1982) – chińska kolarka torowa
 Li Na (ur. 1982) – chińska tenisistka
 Li Na (ur. 1984) – chińska skoczkini do wody